I liga 1985/1986 – 52. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Absolutnym beniaminkiem ligi było .

Uczestnicy

Wyniki

Tabela 

Legenda:

Statystyka sezonu 
 Rozegrano 240 meczów
 Strzelono 597 goli
 Średnia goli na mecz: 2,49
 Zwycięstw gospodarzy: 120
 Remisów: 74
 Zwycięstw gości: 46
 Król strzelców: Andrzej Zgutczyński – Górnik Zabrze (20 goli)

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1985 w piłce nożnej
1986 w piłce nożnej
1985 w polskim sporcie
1986 w polskim sporcie